

Каратогай — село, Курчумський район, Східноказахстанська область
 Каратогай — село, Мартуцький район, Актюбинська область
 Каратогай — село, Павлодарський район, Павлодарська область
 Каратогай — село, Шалкарський район, Актюбинська область

Див. також 
 Актогай